Мейсснер, Майсснер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Мейсснер, Георг (1829—1905) — немецкий анатом и физиолог.
 Майсснер, Карл (филолог) (1830—1900) — немецкий филолог и педагог.
 Мейсснер, Карл Фридрих Даниэль (1800—1874) — швейцарский ботаник.
 Мейсснер, Кимми (род. 1989) — американская фигуристка-одиночница.
 Мейсснер, Януш (1901—1978) — польский писатель, журналист, автор мемуаров, сценарист, военный лётчик.

См. также 
 Мейснер